Новониколаевский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Новониколаевский сельсовет — в Рубцовском районе Алтайского края.
 Новониколаевский сельсовет — в Иланском районе Красноярского края.
 Новониколаевский сельсовет — в Барабинском районе Новосибирской области.
 Новониколаевский сельсовет — в Купинском районе Новосибирской области.
 Новониколаевский сельсовет — в Гайском районе Оренбургской области.